Моториха (значения) — топоним (тип: лимноним) в России.

 Моториха — река, приток Юрманги, Вологодская область.
 Моториха — река, Иркутская область, координаты 60°01' с. ш. 107°49' в. д..
 Моториха — река, Тюменская область, координаты 58°15' с. ш. 68°18' в. д..

Примечания